Лома Атравесада има више значења:

 Лома Атравесада (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лома Атравесада (Сан Мигел Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Атравесада (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лома Атравесада (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику